Младший лейтенант милиции — специальное звание младшего начальствующего состава милиции НКВД и МВД СССР в 1936—1943 годах. По рангу равнялось младшему лейтенанту государственной безопасности в НКВД, старшему лейтенанту в РККА и РККФ. Данное специальное звание по рангу находится ниже лейтенанта милиции и выше сержанта милиции.

История звания 
Звание младшего лейтенанта милиции было введено Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от 26 апреля 1936 года объявленным приказом НКВД № 157 от 5 мая 1936 года для личного состава органов рабоче-крестьянской милиции НКВД СССР.

Данная система просуществовала до 9 февраля 1943 года, когда Указом Президиума Верховного Совета СССР «О званиях начальствующего состава органов НКВД и милиции» были введены новые специальные звания, сходные с общевойсковыми.

Источники 
 Звания и знаки различия милиции в мае 1936 — феврале 1943 г.

01-09-03
01-09-03